Se denominó Hospital de Mujeres a una institución sanitaria dedicada a asistir a mujeres.

España 
En España son hospitales en el siglo XVIII, algunos ejemplos son:
 El Hospital del Comendador Don Alonso Sotelo en Zamora.
 El Hospital de Nuestra Señora del Carmen (Cádiz).
 El Hospital de la Pasión (Madrid).

Argentina 
 El Hospital Rivadavia.

Hospitales